A 2005-ös finn labdarúgó-bajnokság a finn labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának hetvenötödik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt.

A pontvadászat 14 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot a MyPa csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye

 A MyPa a 2005-ös szezon bajnoka.
 A MyPa részt vett a 2006–07-es UEFA-bajnokok ligájában.
 A HJK Helsinki és a Haka részt vett a 2006–07-es UEFA-kupában.
 A RoPS Rovaniemi osztályozót játszott.
 A TP-47 kiesett a másodosztályba (Ykkonen).

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Finn
Finn labdarúgó-bajnokságok